Bei den World Games 2017 wurden vom 25. bis 26. Juli 2017 insgesamt zwölf Wettbewerbe im Karate durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Damen

Kumite 50 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 55 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 61 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 68 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite +68 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kata

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Ergebnisse Herren

Kumite 60 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 67 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 75 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite 84 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kumite +84 kg

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Kata

Vorrunde 
Gruppe A:

Gruppe B:

Endrunde

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Karate
2017
Sportveranstaltung in Breslau
Karate (Polen)